Suvorov může být:

příjmení
 Alexandr Suvorov – více osob
 Alexandr Vasiljevič Suvorov (1729–1800) – ruský vojevůdce
 Viktor Suvorov (Vladimir Bogdanovič Rezun; 1947) – ruský vojenský historik

jiný význam
 Kníže Suvorov – ruská bitevní loď
 Operace Suvorov – bitva o Smolensk v roce 1943
 Suwarrow – atol v Cookových ostrovech